10,000 Days – album dei Tool del 2006
 10,000 Days – album dei Saga del 2007
 10,000 Days – serie televisiva statunitense del 2010